Dawa steht für:

 Dawa (Fluss) (oder Daua), ein Fluss, der im südlichen Hochland von Äthiopien entspringt, durch den Südosten Äthiopiens fließt und einen Teil der Südgrenze von Äthiopien zu Kenia und Somalia bildet
 Dawa (Panjin) (大洼区), ein chinesischer Stadtbezirk in der nordostchinesischen Provinz Liaoning, Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Panjin
 Dawa (Changtu) (大洼镇), eine Großgemeinde im Kreis Changtu in der chinesischen Provinz Liaoning
 Dawa (Ningjiang) (大洼镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Ningjiang in der chinesischen Provinz Jilin
 Dawa (Straßenviertel) (大洼街道), ein Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Liaoning
 Islamische Dawa-Partei, eine der großen schiitischen Parteien im Irak
 DAWA, eine österreichische Band

Dawa ist der Name folgender Personen:
 Chhang Dawa, nepalesischer Bergsteiger
 Joyskim Dawa (* 1996), kamerunischer Fußballspieler

Da'wa steht für:

 Daʿwa (arabisch ), das arabische Wort für die islamische Mission